Keraudrenia är ett släkte av malvaväxter. Keraudrenia ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Keraudrenia